O evento florete individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2022 foi disputado nos dias 16 e 19 de julho no Cairo Stadium Indoor Halls Complex, em Cairo no Egito.

Medalhistas

Resultados
Os resultados foram os seguintes.

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2022